

Toponyme 

 Amata, une localité dans le Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara en Australie-Méridionale ;
 Amata, une municipalité de Lettonie ;
 Amata, une rivière de Lettonie.

Patronyme 

  (1912-), un réalisateur, scénariste et régisseur italien ;
 Mbong Amata, une actrice nigériane.

Autres 
Amata peut désigner :
 Amata, une reine dans la mythologie romaine ;
 Amata, un genre de papillons ;
 Amata, un personnage de fallout 3 ;
 Amata, un des  évêchés du christianisme primitif, disparu, réactivé pour la mission d'Amata ( Douarre, Balade (Nouvelle-Calédonie), 1843).

Voir aussi